Dobrowillja (ukrainisch , russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dobrowillja (Wassylkiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
 Dobrowillja (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Dobrowillja (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj